Фра́йбург, устар. Фре́йбург () — немецкоязычный топоним в нескольких странах. Может означать:

Топоним

Германия 
 Фрайбург-им-Брайсгау — город в земле Баден-Вюртемберг.
 Фрайбург — город на реке Эльбе, в земле Нижняя Саксония.
 Фрайбург  — город на реке Унструте, в земле Саксония-Анхальт.
 Фрайбург — административный округ земли Баден-Вюртемберг с центром в городе Фрайбург-им-Брайсгау.

Польша 
 Фрайбург — немецкое название города Свебодзице.

Швейцария 
 Фрайбург — немецкое название города Фрибура.

Прочее 
 «Фрайбург» — футбольный клуб из города Фрайбург-им-Брайсгау.

См. также 
 Фрайбургер (футбольный клуб)
 Фрайберг